Гоне́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Гонен, Александра (род. 1967) — французская актриса.
 Гонен, Джессика (более известна под фамилией Монро; род. 1966) — канадская гребчиха.
 Гонен, Жюль (1870—1935) — врач-офтальмолог, родоначальник хирургического лечения отслойки сетчатки.

См. также